Helmintofauna – termin używany w parazytologii na określenie ogółu robaków (zobacz helminty, Vermes) robaków pasożytniczych znajdujących się w jednym żywicielu lub populacji żywicieli.

Zobacz też 
 pasożyt

Zoologia
Parazytologia